Timoschinina ist der Familienname folgender Personen:

 Julija Wladimirowna Timoschinina (* 1998), russische Wasserspringerin
 Swetlana Alexejewna Timoschinina (* 1973), russische Wasserspringerin